Abolaga puede referirse a:

 el nombre común de la planta Thymelaea hirsuta; o
 el nombre común de la planta Ulex europaeus.